

Населені пункти та їхні частини

 Кренжель — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Кренжель — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Кренжель — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Кренжель — колонія в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки